Pecol, frazione del comune italiano di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno
Pecol, frazione del comune italiano di Val di Zoldo, in provincia di Belluno
Pecol, frazione del comune italiano di San Tomaso Agordino, in provincia di Belluno
Pecöl, comune ungherese in provincia di Vas
Forcella Pecol, valico in provincia di Belluno